Stuchlik ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Stuchlik (* 1966), österreichischer FIFA-Schiedsrichter
 Gerda Stuchlik (* 1958), Kommunal-Politikerin (Grüne) und bis 2021 24 Jahre lang Schul- und Umweltbürgermeisterin in Freiburg
 Inge Stuchlik (* 1942), österreichischer Politiker (SPÖ), Salzburger Landtagspräsidentin
 Marlis Stuchlik (* 1938), deutsche Politikerin (SPD), Bremer Bürgerschaftsmitglied
 Mojmír Stuchlík (1930–2016), tschechoslowakischer Skispringer
 Rainer Stuchlik (1929–2006), deutscher Maler und Grafiker
 Stephan Stuchlik (* 1966), deutscher Fernsehjournalist
 Waltraud Stuchlik (* 1946), österreichische Politikerin